Il termine Glob si può riferire a:

 Glob – programma televisivo di Rai 3 condotto da Enrico Bertolino
 Glob pattern – sintassi rappresentativa di un insieme di stringhe
 Luna-Glob – programma di esplorazione lunare russo
Glob – personaggio DC Comics, membro dell'International Ultramarine Corps, in origine il suo nome era Flow